Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 950 dans le monde.

 Route 950 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route régionale 950 en Finlande
  dans certains départements, en France